Přednosta má více významů:

 Přednosta kliniky – vedoucí pracovník nemocniční kliniky nebo nemocničního ústavu
 Přednosta okresního úřadu – vedoucí pracovník okresního úřadu
 Přednosta stanice – vedoucí pracovník železniční stanice
 Přednosta stanice (film) – film z roku 1941 s Vlastou Burianem
 Přednosta (film) – americký film z roku 2003 režiséra Thomase McCarthyho

Externí odkazy